Karen Krantzcke e Kerry Reid hanno battuto in finale Judy Dalton e Lesley Bowrey 6-4, 3-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1968